Loddon – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Loddon – region w Australii
 Loddon – rzeka w Anglii
 Loddon – rzeka w Australii